Lado est un nom propre.

Toponyme 

Lado, une localité située dans le département de Kayao de la province du Bazèga (Centre-Sud) au Burkina Faso ;
 Lado, localité du département de Komsilga de la province du Kadiogo (Centre) au Burkina Faso ;
Lado-Peulh, une localité située dans le département de Pibaoré de la province du Sanmatenga (Centre-Nord) au Burkina Faso ;
 Lado, ville du Soudan du Sud ayant donné son nom à l'enclave de Lado

Patronyme 

 Aldo Lado (1934-), réalisateur italien ;
 Ludovic Lado (1970-), prêtre jésuite camerounais ;
 Robert Lado (1915-1995), linguiste américain.